Mind over Matter (band) - Australische hiphop duo
 Mind over matter (Galleon) - album van de Zweedse popgroep Galleon
 Mind over Matter (Young the Giant) - album van de Amerikaanse band Young the Giant
 Mind over Matter (Zion I) - album van de Amerikaanse band Zion I
 Mind Over Matter (Mark Williams) - album van de Nieuw-Zeelandse zanger Mark Williams
 Mind over Matter (song) - een song uit de musical film "Winnie the Pooh and the Honey Tree" (1966)